San Fabiano ima više značenja:
 San Fabiano, Firenze
 San Fabiano, Vercelli